Lain pode ser:
Serial Experiments Lain, anime.
Lain, comuna francesa.
Douglas Lain, autor de ficção científica.

Ver também
Lane
Laine
Layne

Desambiguação